Caterina Sylos Labini – attrice
 Edoardo Sylos Labini – attore
 Paolo Sylos Labini – economista
 Vincenzo Sylos Labini – politico